Kolberbach, nome tedesco del Rio Colba, che segna il confine tra Austria e Italia nei pressi di Prato alla Drava
Kolberbach, nome tedesco del Rio di Colba, torrente della val Passiria
Kolberalmbach, nome tedesco del Rio dell'Alpe di Colba, torrente della val Passiria

Pagine correlate 
Kolbenbach, torrente della Baviera